Het AFF voetbalkampioenschap voetbal onder 16 - 2013 werd gehouden van 20 augustus 2013 tot en met 2 september 2013 in Myanmar.

Toernooi

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Kleine finale

Finale

Referenties

Voetbal in 2013
Voetbal in Myanmar
ASEAN voetbalkampioenschap onder 16
Sportevenement in Myanmar